Le nom Nessus, ou Nessos, peut désigner :

 Dans la mythologie grecque :
 Nessos, un centaure, célèbre pour la « tunique de Nessus » ;
 Nessos ou Nestos, un dieu fleuve de l'Antiquité grecque, ainsi que le fleuve de Bulgarie et de Grèce auquel il était associé.
 En astronomie, , un centaure.
 En informatique, Nessus, un logiciel de sécurité.
 Nessus, un personnage de l'univers de l'Anneau-Monde, en science-fiction.